Paschutin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Paschutin (* 1943), sowjetisch-russischer Schauspieler
 Jewgeni Jurjewitsch Paschutin (* 1969), russischer Basketballtrainer und -spieler
 Sachar Jurjewitsch Paschutin (* 1974), russischer Basketballspieler